Condat (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Condat (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje